Collège international peut s'appliquer à :
 Chavagnes International College, collège international catholique situé à Chavagnes-en-Paillers.
 Collège international de philosophie, organisme de recherche et de formation à la recherche situé à Paris.
 Collège international de Valbonne.
 Collège international de Noisy-le-Grand.
 Collège international de Beyrouth (Liban).